Чемпионат СССР 1975 года во второй лиге проходил в шести зонах. Три лучших клуба из каждой зоны выходили в три полуфинала, по два клуба из каждого полуфинала в финальном турнире разыграли три путёвки в первую лигу.

Зональный турнир

1 зона

2 зона

3 зона

4 зона

5 зона

6 зона 

В рамках турнира определялся чемпион Украинской ССР.

Полуфиналы

Полуфинал 1 
Проходил в Ашхабаде. Два лучших клуба — ашхабадский «Строитель» и грозненский «Терек» — вышли в финал.

Полуфинал 2 
Проходил в Риге. Два лучших клуба — рижская «Даугава» и ланчхутинская «Гурия» — вышли в финал.

Полуфинал 3 
Проходил в Махачкале. Два лучших клуба — янгиерский «Янгиер» и махачкалинское «Динамо» — вышли в финал.

Финал 
Финальный турнир проходил в один круг в Чимкенте. Три лучших клуба — грозненский «Терек», рижская «Даугава» и ашхабадский «Строитель» — получили путёвки в первую лигу.

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1975
1975